FMD pode referir-se a 

Moda
Fashion Model Directory - base de dados online norte-americana com informações sobre modelos do sexo feminino, agências de modelos e designers de moda

Educação
Faculdade Mineira de Direito - Faculdade de Direito integrada à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Esportes
Federação Metropolitana de Desportos - foi uma entidade criada por alguns clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro para organizar o Campeonato Carioca.